Spårbil kan syfta på:
Rälsbil – ett kombinationsfordon för väg- och spårtrafik
Spårtaxi – ett spårbundet färdmedel